Meruoca pode ser:
Meruoca - um município brasileiro do estado do Ceará;
Meruoca - serra brasileira do estado do Ceará.

Desambiguação